Серый турач () — вид птиц из семейства фазановых (Phasianidae).

Описание 

Турач средних размеров. Длина тела самцов 29—34 см, самки несколько мельче. Вес 200—340 грамм (самки легче).

Птицы обычно кормятся на открытой местности или в кустарниковой степи. Их редко встречают на высотах выше 500 м в Индии и 1200 м в Пакистане. 

Их крики обычно слышны ранним утром. Серые турачи живут небольшими группами. Летают плохо, только на короткие дистанции, предпочитая прятаться от опасности в подлеске.

В северной Индии и Пакистане вид одомашнен и используется для боев.

Подвиды 
На август 2018 года выделяют 3 подвида, распространённых на территории:
  — восток Пакистана, север Индии, Непал
  — юг Ирана, юг Пакистана
  — юг Индии, Шри-Ланка

Распространение 
Ареал расположен южнее отрогов Гималаев и восточнее долины Инда, западнее Мьянмы. Также серые турачи обитают в северо-западной части Шри-Ланки. Популяции этих птиц интродуцированы на Андаманские острова и острова Чагос. В США интродуцированы в Неваде и на Гаваи вместе с несколькими другими видами турачей.

В культуре 

Об этой и похожих птицах писал Джон Локвуд Киплинг, отец Редьярда.

Примечания

Литература 

 
 Johnson J. Mangalaraj (1968). Grey Partridge abandoning nest on removal of grass cover over its path to nest. Indian Forester 94: 780.
 Davis G. (1939). On Indian Grey and Black Partridges (Francolinus pondicerianus and Francolinus francolinus). The Avicultural Magazine 54(5): 148—151.
 Gabriel A. (1970). Some observations on the Ceylon Grey Partridge. Loris 12(1): 60—62.
 
 Sharma I. K. (1983). The Grey Partridge (Francolinus pondicerianus) in the Rajasthan desert. Annals Arid Zone 22(2): 117—120.
 Soni V. C. (1978). Intersexuality in the Gray Partridge. Game Bird Breeders Avicult. Zool. Conserv. Gaz. 27(7): 12—13.
 Hartert E. (1917). Notes on game-birds. VII. The forms of Francolinus pondicerianus. Novit. Zool. 24: 287—288.
 Purwar R. S. (1975). Anatomical, neurohistological and histochemical observations on the tongue of Francolinus pondicerianus (grey partridge or safed teeter). Acta Anat. 93(4): 526—533.
 Purwar R. S. (1976). Neuro-histochemical observations on the pancreas of Francolinus pondicerianus (grey partridge or safed teeter) as revealed by the cholinesterase technique. Z. Mikrosk. Anat. Forsch. 90(6): 1009—1016.

Gallini
Птицы Азии
Животные, описанные в 1789 году